Anna Ferni (1973) – schermitrice italiana
 Carolina Ferni (1846-1926) – violinista e cantante italiana
 Virginia Ferni (1840–...) – violinista italiana
 Virginia Ferni Germano (1849-1934) – soprano italiano